Baanzwemmen en openwaterzwemmen zijn twee van de vijf disciplines binnen de olympische sport zwemmen die op de Olympische Spelen worden beoefend. Deze pagina geeft de lijst van olympische medaillewinnaars in deze twee disciplines.

Baanzwemmen

Mannen

50 m vrije slag 
 1904: 50 yard

 Meervoudige medaillewinnaars

100 m vrije slag 
 1904: 100 yard

 Meervoudige medaillewinnaars

200 m vrije slag 
 1904: 220 yard

 Meervoudige medaillewinnaars

400 m vrije slag 
 1904: 440 yard

 Meervoudige medaillewinnaars

800 m vrije slag 
 1904: 880 yard

1500 m vrije slag 
 1904: 1 mijl

 Meervoudige medaillewinnaars

100 m rugslag 
 1904: 100 yard

 Meervoudige medaillewinnaars

200 m rugslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

100 m schoolslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

200 m schoolslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

100 m vlinderslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

200 m vlinderslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

200 m wisselslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

400 m wisselslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

4x 100 m vrije slag 

 Meervoudige medaillewinnaars

4x 200 m vrije slag 

 Meervoudige medaillewinnaars

4x 100 m wisselslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

Vrouwen

50 m vrije slag 

 Meervoudige medaillewinnaars

100 m vrije slag 

 Meervoudige medaillewinnaars

200 m vrije slag 

 Meervoudige medaillewinnaars

400 m vrije slag 

 Meervoudige medaillewinnaars

800 m vrije slag 

 Meervoudige medaillewinnaars

1500 m vrije slag

100 m rugslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

200 m rugslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

100 m schoolslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

200 m schoolslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

100 m vlinderslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

200 m vlinderslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

200 m wisselslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

400 m wisselslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

4x 100 m vrije slag 

 Meervoudige medaillewinnaars

4x 200 m vrije slag 

 Meervoudige medaillewinnaars

4x 100 m wisselslag 

 Meervoudige medaillewinnaars

Gemengd

4x 100 m wisselslag

Afgevoerde onderdelen

1896-1920

Openwaterzwemmen

Mannen 

 Meervoudige medaillewinnaars

Vrouwen 

 Meervoudige medaillewinnaars

Zwemmen op de Olympische Spelen
Zwemmen